Йоха́ннес Ло́хнер (, род. 15 октября 1990 года, Берхтесгаден, Бавария) — немецкий бобслеист-пилот, выступающий за сборную Германии с 2014 года. Четырёхкратный чемпион мира, четырёхкратный чемпион Европы.

Спортивная карьера 
В бобслее начинал в качестве разгоняющего. На чемпионате мира 2014 года среди юниоров занял второе место в четвёрке Матиаса Бёмера.

Сезон 2014/2015 года начал в качестве пилота.

На чемпионате мира 2015 года Йоханнес выиграл сразу две серебряные медали: в двойках (с Джошуа Блумом) и в соревнованиях смешанных команд.

Обладатель Кубка мира 2017/18 в зачёте четвёрок. За карьеру выиграл более 10 этапов Кубка мира.

На Олимпийских играх 2018 года занял пятое место в двойках и восьмое место в четвёрках.

На чемпионатах мира в 2015—2021 годах завоевал 11 медалей (4+6+1).

Ссылки 
 

Бобслеисты Германии
Серебряные призёры зимних Олимпийских игр 2022 года
Бобслеисты на зимних Олимпийских играх 2018 года
Бобслеисты на зимних Олимпийских играх 2022 года
Чемпионы мира по бобслею
Чемпионы мира в смешанной команде по бобслею и скелетону
Чемпионы Европы по бобслею